Daniel Kötter ist der Name folgender Personen:

* Daniel Kötter (Regisseur) (* 1975), deutscher Filmemacher und Videokünstler 
Daniel Kötter (*  1986), deutscher Schauspieler, siehe Daniel Noah